

Materiali e tecniche 
Cera 
CERA, tipo di doping
Cera cinese
Cera d'api
Cera di carnauba
Cera di lignite o cera montana
Cera giapponese
Cera lacca
Cera molle
Cera persa
Cera persiana o cera araba, usata per preparare la ceretta araba

Medicina 
CERA (acronimo di Continuous Erythropoietin Receptor Activator), farmaco

Persone 
Michael Cera, attore canadese
Pierluigi Cera, calciatore italiano
Angelo Cera, politico italiano

Pagine correlate 
 Cere
 Ceri
 Cero